Sienra ist der Familienname von:

 Félix Sienra (1916–2023), uruguayischer Segler und Sportfunktionär
 Juan Carlos Risso Sienra, uruguayischer Botschafter in Argentinien
 Juan Carlos Blanco Sienra uruguayischer Botschafter in Peru

Sienra bezeichnet:
 Ortsteil der spanischen Gemeinde Bimenes, siehe San Emeterio (Bimenes)
 La Sienra, Ortsteil der spanischen Gemeinde Aller, siehe Caborana